Bupleurum rigoi är en flockblommig växtart som beskrevs av Rupert Huter. Bupleurum rigoi ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
rigoi